Kevin Johnson (1942) – cantante australiano
 Kevin Johnson (1951) – atleta statunitense
 Kevin Johnson (1952) – calciatore inglese 
 Kevin Maurice Johnson (1966) – cestista e politico statunitense
 Kevin Johnson (1984) – cestista statunitense
 Kevin Johnson (1979) – golfista statunitense
 Kevin Johnson (1970) – giocatore di football americano statunitense
 Kevin Johnson (1973) – giocatore di football americano statunitense
 Kevin Johnson (1976) – giocatore di football americano statunitense
 Kevin Johnson (1979) – pugile statunitense
 Kevin Johnson (1992) – giocatore di football americano statunitense